Карнелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карнелл, Артур (1862—1940) — британский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр.
 Карнелл, Брэдли (род. 1977) — южноафриканский футболист, игравший на позиции защитника.